Julliard ist der Familienname folgender Personen:

 Bruno Julliard (* 1981), französischer Student und Politiker
 Jean-François Julliard (* 1973), französischer Journalist und Menschenrechtler
 Jacques Julliard  (* 1933), französischer Historiker, Autor, Kolumnist, Essayist und Gewerkschaftsführer 

Siehe auch:
 Juilliard School